Вязовское — название населённых пунктов в России:

 Вязовское — село Фурмановского района Ивановской области.
 Вязовское — до 2001 г. название хутора Вязовской в Краснояружском городском округе Белгородской области.

См. также 

 Вязовское-Водяное
 Вязовское муниципальное образование
 Вязовское сельское поселение